Il turno preliminare della Euroleague Basketball 2012-2013 prevedeva un torneo a eliminazione diretta, a cui hanno partecipato 8 squadre. Le partite si sono giocate tra il 25 e il 28 settembre a Desio. La Mapooro Cantù ha vinto il trofeo e si è qualificata alla regular season. Le perdenti sono state invece ammesse all'ULEB Eurocup 2012-2013.

Squadre partecipanti

 Telenet Ostenda
 Lukoil Academic
 ČEZ Nymburk
 Le Mans Sarthe
 Ratiopharm Ulm
 Mapooro Cantù (ospitante)
 UNICS Kazan'
 Donec'k

Tabellone

Primo turno

Secondo turno

Finale

Collegamenti esterni 

Euroleague Basketball 2012-2013